Френ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер
 Френ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Френ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Йонна
 Френ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Кот-д'Ор
 Френ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн
 Френ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Вогези
 Френ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нормандія, департамент Орн